Tomicek ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Tomicek (* 1957), deutscher Karikaturist
 Margarethe Tomicek Mondschein (1917–1974), österreichische Schauspielerin, siehe Greta Gonda